Alpay Özalan (n. 29 mai 1973) este un fost fotbalist turc.

Statistici

Legături externe

RSSSF

Fotbaliști turci
Fotbaliști internaționali turci
Sportivi turci în viață
Turci expatriați în Germania